Backup, a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento para outro;
 Braathens, cujo código IATA é BU;
 Bulgária, cujos códigos OMM, FIPS e o obsoleto digrama da OTAN são BU.
 Birmânia, agora Myanmar, cujo código ISO 3166-3 era BU.
 Business Unit

Desambiguações de siglas